Malthodes är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Ernst Hellmuth von Kiesenwetter 1852. Malthodes ingår i familjen flugbaggar. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Flugbaggar
Malthodes